Hrgud, planina u istočnoj Hercegovini
 Hrgud (Stolac, BiH), naseljeno mjesto u općini Stolac, BiH
 Hrgud (Berkovići, BiH), naseljeno mjesto u općini Berkovići, BiH